Вишнев (укр. Ви́шнів) — название населённых пунктов.

Украина 
 Вишнев — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.
 Вишнев — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Вишнев — село в Любомльском районе Волынской области.